Tea for Two est une chanson de la comédie musicale No, No, Nanette créée à Broadway en 1925.